Tsigane ou Tzigane, désignations des Roms.
 Tzigane est une rhapsodie de concert pour violon et orchestre (ou violon et piano) composée par Maurice Ravel en 1924.
 Tzigane est un téléfilm du réalisateur soviétique  (1979).
 Tzigane est un film du réalisateur slovaque Martin Šulík (2012).
 Modou la Tzigane, série de bande dessinée de Régine Pascale et Nadine Brass (1988-1991).
 Capitaine tzigane (Gypsy Melody), film britannique réalisé par Edmond T. Gréville (1936).

Voir aussi